Вильгельми — фамилия. Известные носители:
 Вильгельми, Август (1845—1908) — немецкий скрипач.
 Вильгельми, Людвиг Фердинанд (1812—1864) — немецкий физик и химик, один из основоположников химической кинетики.
 Вильгельми, Роман (1936—1991) — польский актёр театра и кино.